Генри Джон Фицрой Сомерсет (; родился 22 мая 1952) — британский аристократ, 12-й герцог Бофорт с 2017 года (до этого носил титул учтивости маркиз Вустер), крупный землевладелец с владениями в Глостершире и Уилтшире.

Биография 
Генри Джон принадлежит к одной из знатнейших семей Великобритании: Сомерсеты являются побочной ветвью королевской династии Плантагенетов и с 1682 года носят титул герцогов Бофорт. Генри Джон родился в семье 11-го герцога и его жены Кэролайн Джейн Тинн. Он родился в 1952 году, окончил Итонский колледж, с 1984 года носил титул учтивости маркиз Вустер, а после смерти отца в 2017 году унаследовал его земельные владения (главным образом в Глостершире и Уилтшире) и титул герцога.

Бофорт является участником рок-группы The Listening Device в качестве вокалиста и автора песен. Эта группа выступала на концерте Highclere Rocks в 2006 году, в котором также приняли участие Брайан Ферри, Эрик Клэптон и Роджер Уотерс.

Семья 
В 1987 году Генри Джон Сомерсет женился на актрисе и защитнице окружающей среды Трейси Луизе Уорд (родилась в 1958), внучке 3-го графа Дадли. В этом браке родились трое детей:

 лорд Роберт Генри Фицрой (20 января 1989), граф Гламорган (до 2017), маркиз Вустер (с 2017), наследник герцогского титула;
 леди Изабелла Эльза (3 августа 1992);
 лорд Александр Лорн (19 ноября 1993).

В 2018 году герцог развёлся и тут же женился во второй раз — на Джорджии Поуэлл (родилась в 1968), дочери продюсера Тристрама Поуэлла и внучке писателя Энтони Поуэлла.

Предки

Примечания 

Сомерсеты
Герцоги Бофорт
Выпускники Итона